Estação São Cristóvão (Rio de Janeiro) — estação ferroviária no Rio de Janeiro (metrô e SuperVia)
Estação Ferroviária de Muro - estação ferroviária em Trofa (Portugal), anteriormente denominada de São Cristóvão do Muro

Desambiguações de estações